Hirschenberg ist:

Familienname:
 Christoph von Hirschenberg, alchemistischer Schriftsteller des 16. Jahrhunderts
 Samuel Hirschenberg (1865–1908), ein polnischer Maler

Ortsname:
 Hirschenberg (Breitenberg), Ortsteil der Gemeinde Breitenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Hirschenberg (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Hirschberg
 Irschenberg